Jan van Ruysbroek puede referirse a:

 Jan van Ruysbroek (erudito) (1293-1381), místico y erudito flamenco.
 Jan van Ruysbroek (arquitecto) (siglo XV), arquitecto flamenco.